Винни — имя.

 Винни — уменьшительное от англ. имени Винсент.
 Винни — волость в Эстонии, в составе уезда Ляэне-Вирумаа. Создана в 1990 году, упразднена в 2017 году.
 Винни — волость в Эстонии, в составе уезда Ляэне-Вирумаа. Создана в 2017 году.
 Винни — посёлок в Эстонии, в волости Винни.
 Винни Джонс — английский футболист, актёр.
 Винни Апписи — американский барабанщик.
 Винни Пол (род. 1964) — американский барабанщик и продюсер.
 Винни, Дэвид (род.  1966) — шотландский футболист, тренер.
 Винни-Пух — плюшевый мишка, персонаж повестей и стихов Алана Александра Милна.